Fischer Ágoston

 Fischer Ágoston (18. század) építész, kőművesmester
 Fischer Ágoston (1819–1873) katolikus pap
 Fischer Ágoston (1863–1918) katolikus plébános, hitoktató, teológus

Hasonló nevűek

 Fischer-Colbrie Ágoston (1863–1925) római katolikus püspök, főrend, filozófiai író, megyés püspök

Jegyzetek